Campeonato Piauiense de Futebol de 1941 foi a 1ª edição que foi realizada e organizada pela Federação Piauiense de Futebol. O campeonato teve como campeão o Botafogo.

Premiação 

1941
Piaui